ФК Легија () је пољски фудбалски клуб из Варшаве. Основан је 1916. током војних операција у Првом светском рату, на Источном фронту. Освојили су 12 првенстава, 19 купова, 4 суперкупа и 1 лига куп и један су од најбољих клубова Пољске.

Успеси

Национални 
 Екстракласа
 Првак (15) : 1955, 1956, 1969, 1970, 1994, 1995, 2002, 2006, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021.
 Други (13) : 1960, 1968, 1971, 1985, 1986, 1993, 1996, 1997, 2004, 2008, 2009, 2015, 2019.
 Трећи (12) : 1928, 1930, 1931, 1961, 1972, 1988, 1999, 2001, 2005, 2007, 2011, 2012.
 Куп Пољске
 Освајач (19–рекорд) : 1955, 1956, 1964, 1966, 1973, 1980, 1981, 1989, 1990, 1994, 1995, 1997, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018.
 Финалиста (6) : 1952, 1969, 1972, 1988, 1991, 2004.
 Суперкуп Пољске
 Освајач (4–рекорд) : 1989, 1994, 1997, 2008.
 Финалиста (9) : 1990, 1995, 2006, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
 Лига куп Пољске
 Освајач (1) : 2002.
 Финалиста (2) : 2000, 2008.

Међународни 
 Куп европских шампиона
 Полуфинале (1) : 1970.
 Четвртфинале (2) : 1971, 1996.
 Куп победника купова
 Полуфинале (1) : 1991.
 Четвртфинале (2) : 1965, 1982.

Састав екипе 

Састав екипе 2020

Легија Варшава у европским такмичењима

Спонзори 
 Кролевски
 Адидас
 Сеат
 Бет енд Вин

Некадашњи познати играчи 

  Рожер Гереиро

  Ињаки Астиз
  Ињаки Дескарза

  Артур Боруц
  Гжегож Броновицки
  Лукаш Фабијањски
  Павел Јанас
  Стефан Мајевски
  Рожер Гереиро
  Пјотр Гиза
  Мацеј Ивањски
  Вартоломеј Гжелак

  Данијел Љубоја
  Мирослав Радовић
  Александар Вуковић

  Јан Муха

  Диксон Чото
  Такесуре Чињама

Спољашње везе 

 Званичан сајт клуба
 ФК Легија Варшава (90minut.pl)

Л
Спорт у Варшави